Freelancer steht für:
 Freier Mitarbeiter, Selbständiger, der aufgrund eines Dienst- oder Werkvertrags für ein Unternehmen Aufträge ausführt
 Freelancer (Computerspiel), ein Computerspiel des Entwicklungsstudios Digital Anvil (2003)

Siehe auch:
 Freelance (Begriffsklärung)
 Freelancers, US-amerikanischer Spielfilm von Jessy Terrero (2012)